The Calm — мини-альбом Insane Clown Posse, выпущенный 17 мая 2005 года.

Об альбоме
The Calm первый релиз после окончания саги Dark Carnival.

На обложке изображены круги на поле, которые расшифровываются как «ICP». В нескольких треках содержатся отсылки к этим кругам.

Список композиций 
 «Intro» — 1:29
 «Rollin' Over» — 3:42
 «Rosemary» — 3:40
 «Crop Circles» — 3:49
 «Deadbeat Moms (featuring Esham)» — 3:07
 «We’ll Be Alright» — 4:37
 «Like It Like That» — 3:02
 «Off The Track» — 3:56

Позиции в чартах

Примечания 

Мини-альбомы Insane Clown Posse